Ladislav je lahko:
 Ladislav, ime
 Ladislav Sokolovački (Hrvaška)
 Ladislav, Hercegovac (Hrvaška)